Озана́м () — французская фамилия.

 Озанам, Антуан Фредерик (1813—1853) — французский историк литературы и философии, католический общественный деятель.
 Озанам, Жак (1640—1718) — французский математик.